Мезере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Мезере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез